The Final Match es un torneo anual del videojuego Dota 2 que se enmarca dentro del campeonato de deportes electrónicos organizado por Vastion Group, una importante productora de eventos sociales, conciertos y festivales que han decidido enfocarse en los eventos 'gamers'. En este torneo participan ocho equipos profesionales de los cuales 4 ingresan por invitación de Vastion y los otros 4 ingresan por la modalidad de clasificatoria. El premio base de este torneo es de US$50,000, siendo el mayor premio jamás entregado en la historia de los videojuegos de todo el continente sudamericano. Además, los fanáticos podrán aportar al premio comprando productos oficiales del torneo o de auspiciadores involucrados, un porcentaje de las compras se agregan al pozo final del premio.

Lanzamiento del torneo

El lanzamiento de The Final Match dio que hablar a nivel sudamericano, debido a que por primera vez el Perú sería la sede de tan importante torneo de nivel mundial y se premiaría con un monto alto de dinero en efectivo. La primera edición se realizará el 8 y 9 de julio en el Coliseo Eduardo Dibós ubicado en la ciudad de Lima. Contará con equipos internacionales que por primera vez llegarán a Sudamérica para competir por un premio de más de 50,000 dólares.

División del premio

El premio total actualmente es de US$50,000 dólares americanos.

Equipos participantes

Los equipos invitados son los siguientes:

Los equipos clasificados son los siguientes:

Se mantiene una gran expectativa por saber quienes serán los demás equipos invitados que por primera vez llegarían a la región.

Celebridades de la comunidad

Además de contar con algunos de los mejores equipos del mundo, el torneo contará con comentaristas conocidos como 'casters' que viajarán para estar presentes en el evento principal. 

 The Azatoth
 Imperius
 Daelin
 Por confirmar
 Por confirmar
 Por confirmar
 Por confirmar
 Por confirmar

Tickets del Torneo

La productora responsable de la festividad, ya puso a la venta los tickets para poder asistir a los 2 días más importantes del torneo (Evento Principal), los cuales están a la venta en todos los módulos de Teleticket de Wong y Metro a nivel nacional. Además habilitó la venta al extranjero mediante la plataforma en línea Joinnus.

Los precios de las entradas incrementan progresivamente por 'Fases', quiere decir que mientras menos días falten para el evento, más elevado estará el precio de los tickets.

Curiosidades

Grandes empresas de tecnología como HP, NVidia, Hyper X, Windows y más que se han anunciado, han decidido formar parte de este torneo que reunirá a miles de fanáticos en los 2 días consecutivos de evento. Por otra parte, empresas de rubro de educación como la Universidad Alas Peruanas también se unió al torneo como auspiciador buscando fomentar la sana competencia y el rápido razonamiento. Hasta el momento el torneo The Final Match es el más importante en todo Sudamérica y se espera que a futuro se enfoque en otros juegos como Counter Strike: Global Offensive, Overwatch, League of Legends y más. Gracias a la expectativa The Final Match, el auspiciador principal OMEN by HP, logró inaugurar su zona de venta oficial ubicada en Lima Perú la cual convocó casi una centena de medios de prensa, y miles de celebridades de videojuegos del país, además, la transmisión en vivo en la página oficial de Facebook de The Final Match obtuvo miles de personas simultáneas viendo todos los acontecimientos.

Referencias

Competiciones de videojuegos